Daugava Riga henviser til flere artikler:
 FK Daugava Riga – lettisk fodboldklub.
 Dinamo Riga (1946-95) – lettisk ishockeyklub, som i 1949-58 og 1960-68 hed Daugava Riga.